Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1980/81 werd beslist via de kampioenscompetitie en gewonnen door Amsterdam.

Algemeen
Het landskampioenschap bij de dames werd voor de laatste keer afgewerkt middels een kampioenscompetitie tussen de kampioenen en de runners-up van de gewestelijke afdelingen. In het volgende seizoen werd de Hoofdklasse ingevoerd. Hiervoor plaatsten zich alle deelnemende clubs aan de kampioenscompetities, aangevuld met de vier best geklasseerde clubs uit de promotiepoules.

Kampioenscompetitie

Eindstanden promotie hoofdklasse

Eindstanden districten

Legenda

Zie ook 
 Hoofdklasse hockey heren 1980/81

Hockey in 1980
Hockey in 1981
 1980/81